bez (bzowina, bez dziki, kalinka, Sambucus) – rodzaj roślin z rodziny piżmaczkowatych
 bez (lilak, bez lilak, Syringa) – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych
 Bez – typ jachtu

Zobacz też 

 Le Bez – miejscowość i gmina we Francji
 beż (barwa beżowa, beżowy) – kolor mlecznej kawy